Краинка:
 Краинка — село в Суворовском районе Тульской области России.
 Курорт Краинка — посёлок в Суворовском районе Тульской области России.
 Краинка — санаторий ФНПР в посёлке Курорт Краинка Суворовского района Тульской области России.
 Краинская (Краинка) — минеральная вода из источника курорта «Краинка».
 Краинка — порода пчёл.